Karl Ekman är ett namn som burits av flera personere, däribland
 Karl Ekman (jurist) (1863–1950), ämbetsman och politiker, högerman
 Karl Ekman (pianist) (1869–1947), finlandssvensk pianist
 Karl Ekman (präst) (1877–1952), slotts- och hovpredikant
 Karl Ekman (översättare) (1895–1962), finlandssvensk författare och översättare
 Karl Erik Ekman (född 1917), friidrottare

Se även 
 Carl Ekman